Macháček, auch Machacek ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Machacek (* 1972), österreichischer Musiker
 Ernst Machacek (* 1923), deutscher Politiker (SED)
 Herbert Machacek (* 1949), österreichischer Politiker (FRANK)
 Jiří Macháček (* 1966), tschechischer Schauspieler, Sänger und Songwriter
 Josef Macháček (1917–1984), tschechischer Philosoph
 Miroslav Macháček (1922–1991), tschechischer Schauspieler und Regisseur
 Rudolf Machacek (1927–2014), österreichischer Jurist, Rechtsanwalt und Verfassungsrichter
 Spencer Machacek (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Machaczek
 Machatschek
 Macháčková